Луцина (Люцина,  — «светлая»)
 Луцина — древнеримская богиня, покровительница брака и деторождения; эпитет Юноны и нескольких других божеств
 (146) Луцина — астероид
 Люцина () — бабочка

См. также 
 Люцифер (значения)